Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Open Gaz de France 2003 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen im Einzel und 3 Paarungen im Doppel an der Qualifikation teil, die von 1. bis 3. Februar 2003 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2003
Tennisturnier in Paris